«Ребёнок»:
 Ребёнок (фильм, 1940)
 Ребёнок (фильм, 1967)
 См. также 
 Малыш (фильм)